Farelcollege of Farel College kan verwijzen naar:
Farelcollege (Ridderkerk)
Farel College (Amersfoort)